Nuova Compagnia di Canto Popolare – gruppo musicale italiano
 Nuova Compagnia di Canto Popolare – primo album dell'omonimo gruppo musicale del 1971
 Nuova Compagnia di Canto Popolare – secondo album dell'omonimo gruppo musicale del 1972
 Nuova Compagnia di Canto Popolare – terzo album (e primo live) dell'omonimo gruppo musicale del 1973